Dos Reis est un nom pouvant désigner :
 Antonio dos Reis Carneiro (1899- ?), dirigeant brésilien de basket-ball
 Custodio Dos Reis (1922-1959), coureur cycliste portugais puis français
 Eduardo dos Reis Carvalho (né en ), footballeur international portugais 
 José Claudio Dos Reis (1939-1999), dirigeant brésilien de basket-ball
 Luiz Marcelo Morais dos Reis (né en 1990), plus connu sous le nom de Lulinha, footballeur brésilien 
 Maria Firmina dos Reis (1825-1917), femme de lettres brésilienne
 Mário José dos Reis Emiliano, plus connu sous le nom de Marinho (né en ), joueur de football international brésilien
 Nicolau dos Reis Lobato (1946-1978), homme politique et premier ministre du Timor oriental
 Angra dos Reis, une ville brésilienne de l'ouest de l'État de Rio de Janeiro.